

Geografia

Germania
 Rochlitz – città del circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Repubblica Ceca
 Rochlitz an der Iser, oggi Rokytnice nad Jizerou – città della regione di Liberec (distretto di Semily)

Personaggi
 Johann Friedrich Rochlitz, scrittore tedesco